Вы́года () — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 107 человек. Почтовый индекс — 31242. Телефонный код — 3845. Занимает площадь 0,55 км². Код КОАТУУ — 6820981903.

Местный совет 
31242, Хмельницкая обл., Волочисский р-н, с. Гарнышевка, ул. Ленина, 2

Примечания

Ссылки 
 Выгода на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Волочисского района